Государственный памятник природы — особо охраняемая природная территория, включающая отдельные уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношении природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения, отнесенные к объектам государственного природно-заповедного фонда.

В Казахстане на сегодняшний день имеется 25 памятников природы республиканского значения.

Акмолинская область

Алматинская область

Восточно-Казахстанская область

Павлодарская область

Северо-Казахстанская область

Ссылки 
 Памятники природы Казахстана
 Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий республиканского значения
 О проекте Закона Казахстан об особо охраняемых природных территориях (новая редакция)

Охраняемые природные территории Казахстана
 
Списки:Казахстан